Kagomera kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kagomera (periodiskt vattendrag i Ruyigi), 
 Kagomera (periodiskt vattendrag i Gitega), 

Robotskapade Burundiförgreningar